Kibiwott ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Seronei Kibiwott (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Stephen Kipkoech Kibiwott (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Kibiwott Kandie (* 1996), kenianischer Langstreckenläufer, Halbmarathon 2020 in 58:58 min

Siehe auch:

 Kibiwot (Begriffsklärung)
 Biwott (Begriffsklärung)